Апертура 1997 () — 65-й розыгрыш чемпионата Чили по футболу с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Финал

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

1997
Чили
Спорт в Чили в 1997 году